Tshireletso ist der Familienname folgender Personen:

 Lemponye Tshireletso (* 1987), botswanischer Fußballspieler
 Thalosang Tshireletso (* 1991), botswanischer Leichtathlet